Кан Гван Бэ (, 29 июля 1973, Инчхон) — корейский саночник, скелетонист и бобслеист, выступавший за сборную Южной Кореи с 1995 года по 2010-й. Участник четырёх зимних Олимпийских игр, неоднократный победитель национального первенства. Долгое время оставался главным и единственным южнокорейским бобслеистом-пилотом.

Биография 
Кан Гван Бэ родился 29 июля 1973 года в городе Инчхон. Увлекался спортом ещё в детстве, в 1995 году решил попробовать себя в санном спорте, вскоре прошёл отбор в национальную сборную и стал принимать участие в крупнейших международных стартах. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, соревновался в зачёте одноместных саней, однако после всех заездов занял лишь тридцать первое место. Из-за высокой конкуренции спортсмен со временем стал склоняться к скелетону и бобслею, так, на Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити поехал уже как скелетонист — в итоге закрыл двадцатку сильнейших. В следующем олимпийском цикле одновременно выступал сразу в двух дисциплинах, например, в сезоне 2004/05 съездил на чемпионат мира в канадском Калгари, где участвовал в скелетонной программе, при этом как пилот бобслейного экипажа регулярно попадал на различные этапы Кубка мира.

Набрав достаточное количество рейтинговых очков, прошёл квалификацию на Олимпийские игры 2006 года в Турин, после всех попыток занял в зачёте скелетонистов двадцать третью строку. Далее наступила полоса неудач, спортсмен пробивался в основном только на второстепенные менее значимые турниры вроде Кубков Америки и Европы, хотя иногда показывал там весьма достойные результаты, к примеру, в декабре 2009 года на этапе американского кубка в Калгари боролся за попадание на призовые места, однако оказался впоследствии только на седьмом месте. Последним крупным турниром в его биографии стала Олимпиада 2010 года в Ванкувере, где на церемонии открытия он нёс знамя Южной Кореи и в программе четырёхместных бобслейных экипажей расположился на девятнадцатой позиции — это лучшее его олимпийское достижение.

В следующем после Игр сезоне Кан Гван Бэ ещё вышел несколько раз на лёд в нескольких заездах Кубка мира, но, не сумев составить конкуренцию другим бобслеистам, принял решение завершить карьеру. После завершения карьеры профессионального спортсмена занимал различные административные должности в корейских спортивных структурах, в частности, с успехом возглавлял кампанию по выдвижению города Пхёнчхан в качестве места проведения Олимпийских игр 2018 года.

Ссылки 
 
 
 

Саночники Республики Корея
Скелетонисты Республики Корея
Бобслеисты Республики Корея
Спортсмены нескольких видов спорта
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Знаменосцы на Олимпийских играх